Horvátország
Prezid falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Prezid falu Vrhnika községben, Közép-Szlovénia régióban